Chorwaten ist eine Bezeichnung für verschiedene slawische Ethnien.

Bezeichnungen 
 griechisch Χρωβάτοι, Chrobatoi/Chrovatoi
 lateinisch Chrovvati, Chrobati
 altostslawisch  Хровате, Chrobate
 altnordisch Hrvati
 kroatisch Hrvati
 tschechisch Chorvati
 polnisch Chorwaci
 deutsch Kroaten, Chorwaten

Stämme 
 Kroaten auf dem Balkan
 Chorwaten (Dnister) oder östliche Chorwaten in der Ukraine und im südöstlichen Polen
 Chorvaten im nördlichen Böhmen
 Kroaten im Kroatengau in der Steiermark in Österreich

Slawischsprachige Ethnie